Прилеп може да се отнася за:
 Прилепи (Chiroptera), разред бозайници;
 Прилеп, град в Северна Македония;
 Прилеп, община в Северна Македония;
 Прилеп, село в област Бургас, България;
 Прилеп, село в област Добрич, България;
 Прилеп, улица в град Варна, България.
 Самолет 7028 „Прилеп“, българско наименование на бомбардировача Dornier Do 11